Francesco Augusto Masnata – poeta, commediografo dialettale italiano
 Giovanni Masnata – medico e docente italiano
 Pino Masnata – poeta e commediografo italiano